

Cypr
 Sotira – miasto w dystrykcie Famagusta
 Sotira – wieś w dystrykcie Limassol